1964 — o ano 1964 d.C.
1964 (emulador)

Astronomia
1964 Luyten
NGC 1964

Desambiguações de números